Tozai-lijn (東西線, Tōzai-sen, oost-westlijn) is de naam van meerdere metro- en spoorlijnen in Japan:
JR Tozai-lijn, een voorstadslijn van JR West in de agglomeratie Osaka-Kobe-Kioto
Tozai-lijn (Kobe),  een spoorlijn van Kobe Rapid Transit Railway Company
Tozai-lijn (Kioto), een lijn van de metro van Kioto
Tozai-lijn (Sapporo), een lijn van de metro van Sapporo
Tozai-lijn (Sendai), een lijn van de metro van Sendai
Tozai-lijn (Tokio), een lijn van Tokyo Metro in Tokio.